.

Grupa A – San Luis 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Grupa B – San Juan de los Morros,Wenezuela 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010
2009 w piłce siatkowej